L'Azerbaidjan va participar en els Jocs Olímpics de Tóquio 2020 al Japó. El Comitè Olímpic Nacional de l'Azerbaidjan va enviar un total de 44 atletes als jocs a Tóquio, per competir en 14 disciplines esportives.

Rüstəm Orucov i Fəridə Əzizova seran els abanderats de l'Azerbaidjan en la cerimònia d'obertura.

Els atletes de l'Azerbaidjan han guanyat un total de 7 medalles: cap medalla d'or, 3 medalles de plata i 4 medalles de bronze.

Medaller 
L'equip olímpic àzeri va aconseguir les següents medalles:

Medallistes

Referències

Vegeu també 
 Azerbaidjan als Jocs Olímpics

Azerbaidjan
Azerbaidjan als Jocs Olímpics